Алекса́ндр Не́стеров:
 Нестеров, Александр Анатольевич (род. 1982) — российский актёр.
 Нестеров, Александр Геннадьевич (род. 1971) — российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Нестеров, Александр Георгиевич (1959—2018) — советский и казахстанский футболист; тренер.
 Нестеров, Александр Евгеньевич (1902—1943) — театральный режиссёр, ученик Всеволода Мейерхольда.
 Нестеров, Александр Леонидович (род. 1983) — российский актёр.
 Нестеров, Александр Михайлович (1905—?) — председатель Верховного Суда РСФСР.
 Нестеров, Александр Николаевич (род. 1991) — российский самбист.
 Нестеров, Александр Сергеевич (род. 2000) — российский футболист.
 Нестеров, Александр Петрович (1954—2005) — музыкант-мультиинструменталист, импровизатор.
 Нестеров, Александр Юрьевич (род. 1985) — российский хоккеист.